Sackenbach ist der Name von:
 Sackenbach (Lohr am Main), Stadtteil von Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Sackenbach (Main) oder Sackenbacher Ortsbach, rechter Zufluss des Mains in Sackenbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Sackbach